Een axiale flap is een techniek uit de chirurgie om een defect van het lichaam (door bijvoorbeeld brandwonden of decubitus) op te lossen. Dit gebeurt via een flap, een uitsnede uit de huid (eventueel met de onderliggende spier), die nog vastzit aan het lichaam met een bloedvat.

Axiale flappen vereisen dus een bekend bloedvat. Anders spreken we van gewone gesteelde lappen, waarbij de doorbloeding komt via capillairen.

Heelkunde